Merry Christmas (Bing Crosby-album)
Merry Christmas (Johnny Mathis-album)
Merry Christmas (Andy Williams-album)
Merry Christmas (Daniel Johnston-album)
Merry Christmas (Glen Campbell-album)
Merry Christmas (Franciscus Henri-album)
Merry Christmas (Mariah Carey-album)
Merry Christmas (Cookies-album)
Merry Christmas (Jeanette-album)
Merry Christmas (Fool Moon-album)